Спафарий — многозначный термин:
 Спафарий — византийский придворный титул
 Спафарий, Николай Гаврилович (1636—1708) — учёный, политический деятель и дипломат на русской службе